Појам Јован I може да се односи на:
 Папа Јован I, римски папа од 523. до 526
 Јован I Цимискије, византијски цар (969 - 976)
 Јован без Земље, енглески краљ
 Јован I Запоља,
 Јован I, гроф Луксембурга
 Јован I Анђел
 Јован I Орсини
 Јуан I од Шведске, краљ Шведске
 Јован I Антиохијски
 Јован I Ибелин
 Јован I Лемигије
 Јован I Монфератски
 Јован I Напуљски
 Јован I Пољски
 Јован I Дука од Тесалије
 Хуан I од Кастиље, краљ Кастиље
 Жоао I Португалски, краљ Португалије